

Geografia

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Štítina

Polska 
 Stettin – niemiecka i szwedzka nazwa miasta Szczecin

Stany Zjednoczone 
 Stettin – miejscowość w stanie Wisconsin

Inne 
 SMS „Stettin” – krążownik z 1907 r.
 SS „Stettin” – lodołamacz z 1933 r.

Zobacz też 
 Neustettin
 Szczecin